Traquair steht für:
 Traquair House (auch Traquair Castle), ein Landsitz bei Innerleithen, Council Area Scottish Borders, Schottland 
 Earl of Traquair, britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland, Namensgeber für Traquair House
 Ramsay Traquair (1840–1912), schottischer Paläontologe